Біланюк — українське прізвище.

 Біланюк Олекса-Мирон (1926—2009) — професор, фізик, президент Української вільної академії наук (1998—2005).
 Біланюк Петро-Борис Терентійович (1932—1998) — український релігійний діяч, теолог, священик УГКЦ.

Українські прізвища